Rainy River peut correspondre à 

 La Rivière à la Pluie dont c'est le nom anglais et qui forme la frontière américano-canadienne entre le Minnesota et l'Ontario ;
 Rainy River, une petite ville ontarienne située au bord de la rivière qui lui a donné son nom ;
 Le district de Rainy River en Ontario ;
 Thunder Bay—Rainy River, une circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario ;
 La Rainy River, une rivière se jetant dans la Baie Howe en Colombie-Britannique ;
 La Rainy River, une rivière affluent de la Black River dans le Michigan ;
 La Rainy River, une rivière de Nouvelle-Zélande.